

Astronautica 
 modulo Columbus – componente della Stazione Spaziale Internazionale

Astronomia 
 Columbus – cratere meteoritico di Marte

Ciclismo 
 Columbus – ditta produttrice di tubazioni per i telai delle bici da corsa.

Cinema
 Columbus – film diretto da Edwin L. Hollywood (1923)
 Columbus – film diretto da Kogonada (2017)

Televisione
 Columbus, film per la TV belga (1966)

Geografia 
Italia
Columbus – quartiere di Roma

 Stati Uniti d'America
Columbus, nome inglese di Cristoforo Colombo, ricorre in numerosi toponimi 
 Columbus – capitale dell'Ohio
 Columbus – capoluogo della Contea di Polk, Carolina del Nord
 Columbus – città della Contea di Burke, Dakota del Nord
 Columbus – unico comune della Contea di Muscogee, Georgia
 Columbus – villaggio della Contea di Adams, Illinois
 Columbus – capoluogo della Contea di Bartholomew, Indiana
 Columbus – capoluogo della Contea di Cherokee, Kansas
 Columbus – città della Contea di Hickman, Kentucky
 Columbus – township della Contea di Luce, Michigan 
 Columbus	- township della Contea di St. Clair, Michigan 
 Columbus – città della Contea di Anoka, Minnesota
 Columbus – capoluogo della Contea di Lowndes, Mississippi
 Columbus – Città del Missouri
 Columbus – capoluogo della Contea di Stillwater, Montana
 Columbus – capoluogo della Contea di Platte, Nebraska
 Columbus – città della Contea di Chenango, New York
 Columbus – villaggio della Contea di Luna, Nuovo Messico
 Columbus – township della Contea di Warren, Pennsylvania
 Columbus – capoluogo della Contea di Colorado, Texas
 Columbus – città della Contea di Columbia e della Contea di Dodge, Wisconsin